Jeroným (domácky Jerom) je mužské křestní jméno. Podle českého kalendáře je jeho svátek 30. září.

Pochází z řeckého jména Hieronymos. Podle vysvětlení jazykovědců to znamená „svaté jméno“ nebo „muže se svatým jménem“. Toto jméno je světově oblíbeno a má mnoho různých podob. Dalším podobou jména Jeroným v češtině je Jarolím (oba mají také svátek 30. září).

Statistické údaje 
Následující tabulka uvádí četnost jména v Česku a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 1999–2002) je -1,1 %.

Jeroným v jiných jazycích 
 Chorvatsky: Jeronim, Jerolim
 Slovensky: Jarolím
 Polsky: Hieronim
 Německy, latinsky: Hieronymus
 Nizozemsky: Jeroen
 Francouzsky: Jérôme
 Anglicky: Jerome
 Italsky: Geronimo nebo Girolamo
 Španělsky: Jerónimo
 Rusky: Ieron nebo Ieronim
 Srbsky: Jeronim
 Maďarsky: Jeromos

Známí Jeronýmové 
 Svatý Jeroným (cca 345–420) – původním jménem Sophronius Eusebius Hieronymus
 Jeroným (biskup vratislavský) (???–1062)
 Jeroným Klimeš (* 1967) – český autor a psycholog
 Jeroným Mansfeld (1842–1881) – český šlechtic, rakousko-uherský politik, předlitavský ministr zemědělství
 Jeroným Pražský (kolem 1380–1416) – český filozof, husitský kazatel
 Jeroným Tejc (* 1977) – český politik a právník

Reference 

Mužská jména
Mužská jména řeckého původu